Gagarinskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci:

 Gagarinskaja (stanice metra v Novosibirsku) – stanice metra v Novosibirsku
 Gagarinskaja (stanice metra v Samaře) – stanice metra v Samaře